

Шугарлоуф Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсільванія
 Шугарлоуф Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Шугарлоуф — переписна місцевість, штат Колорадо